Куново може бити:

 Куново (Владичин Хан), насељено мјесто у општини Владичин Хан, Србија;
 Куново (Фоча), насељено мјесто у општини Фоча, Република Српска, БиХ
 Куново (Гостивар), насељено мјесто у општини Гостивар, Северна Македонија;
 Куново (Кратово), насељено мјесто у општини Кратово, Северна Македонија;
 Куново (Русија), насељено мјесто у Вологдској области, Русија.

Види још 
 Куна (вишезначна одредница)